Pina Piovani (1897-1955), actrice italienne ;
 Maurizio Piovani (1959-), coureur cycliste italien ;
 Nicola Piovani (1946-), pianiste, compositeur et chef d'orchestre italien contemporain.
Patronyme italien